Пайде:

 Пайде — город в центральной части Эстонии, административный центр уезда Ярвамаа.
 Пайде — муниципалитет в Эстонии в составе уезда Ярвамаа.
 Пайде — волость в Эстонии в составе уезда Ярвамаа.
 Пайде — эстонский футбольный клуб из города Пайде.